Jamestown har flere betydninger:

Steder

Australien 
 Jamestown, South Australia

Barbados 
 Holetown, Saint James, Barbados; sommetider kaldet dens opringelige navn, Jamestown

Canada 
 Mount Olive-Silverstone-Jamestown
 St. James Town, et kvarter i Toronto, Ontario
 Jamestown, Newfoundland and Labrador, en tidligere bebyggelse

Ghana 
 Jamestown, Ghana, et distrikt i byen Accra

Irland 
 Jamestown, Churchtown
 Jamestown, Conry
 Jamestown, County Laois
 Jamestown, County Leitrim

Malaysia 
 Jamestown, et alternativ navn for Bayan Lepas, Penang

New Zealand 
 Jamestown, New Zealand

Sydafrika 
 Jamestown, Eastern Cape
 Jamestown, Western Cape

Storbritannien 
 Jamestown, Rossshire, Skotland
 Jamestown, West Dunbartonshire, Skotland
 Jamestown, Fife, Skotland

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 
 Jamestown, Saint Helena, havn og hovedstad for Saint Helena

USA 
 Jamestown, Californien
 Jamestown, Colorado
 Jamestown, Georgia
 Jamestown, Indiana, i Boone County
 Jamestown, Elkhart County, Indiana
 Jamestown, Steuben County, Indiana
 Jamestown, Kansas
 Jamestown, Kentucky, i Campbell County (nu del af Dayton, Kentucky)
 Jamestown, Kentucky, i Russell County
 Jamestown, Louisiana
 Jamestown, Missouri
 Jamestown, New York, den største by med det navn
 Jamestown, North Carolina
 Jamestown, North Dakota, den anden største by med det navn
 Jamestown, Ohio, en landsby
 Jamestown, Morrow County, Ohio, en spørgelsesby
 Jamestown, Oklahoma
 Jamestown, Pennsylvania
 Jamestown, Rhode Island
 Jamestown, South Carolina
 Jamestown, Tennessee
 Jamestown, Texas, et kommunefri område i Smith County, Texas
 Jamestown, Virginia, den første permanente engelske bosættelse i det som er nu er USA
 Jamestown S'Klallam Indian Reservation, Washington
 Jamestown, West Virginia
 Jamestown, Wisconsin
 James Town, Wyoming
 Jamestown Township, Steuben County, Indiana
 Jamestown Charter Township, Michigan
 Jamestown Township, Blue Earth County, Minnesota
 Jamestown Dam, en dam i North Dakota

Andet 
 Jamestown Foundation – amerikansk tænketank